Уэуэтла () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как «старое, древнее место».

 Уэуэтла — муниципалитет в штате Идальго;
 Уэуэтла — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Уэуэтла — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Уэуэтла — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.